Йожеф Сабо () — повне угорське ім'я.

 Йожеф Сабо (1896–1973) — португальський футбольний тренер угорського походження.
 Йожеф Сабо (1956) — угорський футболіст.
 Йожеф Сабо (1940) — український футболіст і тренер угорського походження.
 Йожеф Сабо (1969) — угорський плавець.

Див. також 
 Сабо (значення)